Франк Яконо (; ) — французский пловец, участник двух летних Олимпийских игр, многократный чемпион Франции в плавании вольным стилем.

Спортивная биография 
В 1984 году Франк принял участие в летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Французский пловец принял участие в двух дисциплинах. На дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем Иаконо вышел в финал, но оба раза приплыл к финишу 5-м.

В 1988 году Яконо вновь выступил на летних Олимпийских играх. На индивидуальных дистанциях французский пловец не смог попасть в 10-ку лучших, а в эстафете вместе со сборной Франции занял 7-е место.

Ссылки 
 
 Результаты спортсмена

Пловцы Франции
Пловцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1988 года